Nintendo DS-spil er spil der kan spilles på Nintendos håndholdte spilkonsoller Nintendo DS og Nintendo DS Lite.

Nintendo DS blev første gang udgivet i Europa den 11. marts 2005, og der blev i løbet af den første udgivelsesmåned udgivet 15 spil til konsollen.

Spil til Nintendo DS er af en lang række genrer så som adventure, racing, strategi, fighting, RPG, simulation og sport. Derudover er der også udgivet spil i stil med virtuelle kæledyr (Nintendogs), og diverse applikationer såsom ordbøger og kalendere. De fleste af spillene gør i større eller mindre omfang brug af Nintendo DS's berøringsfølsomme skærm, mikrofon med stemmegenkendelse og Nintendo Wi-Fi Connection.

Ifølge Nintendos regnskaber fra 31. marts 2008, er de to mest solgte spil til DS, Nintendogs med 18.67 millioner solgte kopier, alle versioner sammenlagt, og New Super Mario Bros. med 14.16 millioner solgte kopier.

Spilliste 
Der er  spil inkluderet på listen.

Se også 
 Nintendo DS

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Nintendo DS-spil  på Nintendo.com